Мирко Тепавац (; 13 августа 1922, Земун, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 22 августа 2014, Белград, Сербия) — югославский участник Национально-освободительной борьбы и государственный деятель, министр иностранных дел Югославии (1969—1972).

Биография 

С 1941 г. принимал участие в национально-освободительной борьбе, член Коммунистической партии Югославии (КПЮ) с 1942 г. Во время войны служил в качестве политического комиссара отряда, бригады, дивизии.

В послевоенное время был секретарем райкома КПЮ в Зренянине и Панчеве, членом провинциального комитета Коммунистической партии Воеводины, секретарем Совета по вопросам образования и культуры Народной Республики Сербии. Избирался член Центрального Комитета Коммунистической партии Сербии.

 1955—1959 гг. — директор Радио Белграда
 1959—1965 гг. — посол ФНРЮ в Венгрии
 1965—1967 гг. — директор и главный редактор газеты «Политика»,
 1966—1969 гг. — председатель Центрального комитета Союза коммунистов Воеводины,
 1969—1972 гг. — министр иностранных дел ФНРЮ. Ушел в отставку через три дня после начала «чистки либералов» в Сербии (1972).

В 1994—1996 гг. являлся президентом Европейского движения Сербии. Был постоянным автором журнала «Республика».

Ссылки 
 Govori Mirko Tepavac „Kuda ide Srbija“. „Beogradski krug“, 1992. 
 Umro Mirko Tepavac 

Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Министры иностранных дел Югославии
Послы Югославии в Венгрии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)